НФЛ в сезоне 1951 — стал 32-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Лос-Анджелес Рэмс — Кливленд Браунс 24:17

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1951.pdf Сезон 1951 года в деталях]

Сезоны НФЛ